Barnim XI (1501-1573; también referido como Barnim IX), hijo del Duque Bogislao X de Pomerania, se convirtió en Duque de Pomerania a la muerte de su padre en 1523.

Biografía 
Barnim gobernó durante un tiempo en común con su hermano mayor Jorge I; y después de la muerte de Jorge en 1531 compartió el ducado con su sobrino Felipe I, reteniendo para sí mismo el ducado de Pomerania-Stettin.

Los primeros años de su gobierno estuvieron entorpecidos por una disputa con el Margrave Joaquín I Néstor de Brandeburgo, quien quería anexionar Pomerania. En 1529, sin embargo, se firmó un tratado que liberaba a Pomerania de la supremacía de Brandeburgo con la condición de que si la familia ducal se extinguía el ducado sería integrado a Brandeburgo. Barnim adoptó las doctrinas de Martín Lutero, y se unió a la liga de Esmalcalda, pero no tomó parte en la subsiguiente guerra.

Pero como esta actitud dejó a Barnim sin partidarios fue obligado a someterse al emperador Carlos V, pagar una fuerte multa, y aceptar el Interim, emitido desde Augsburgo en mayo de 1548. También Johann von Falcken fue elegido Canciller porque su antigua noble familia estaba en contacto estrecho con Carlos V.

En 1569, Barnim entregó su ducado a su sobrino-nieto, Juan Federico, y murió en Stettin el 2 de junio de 1573.

Matrimonio e hijos 
Barnim desposó a Ana de Brunswick-Luneburgo, una hija del Duque Enrique I de Luneburgo. El matrimonio produjo los siguientes hijos:
 María (1527-1554), desposó en 1544 al Conde Otón IV de Schauenburg-Pinneberg (1517-1576).
 Dorotea (1528-1558), desposó en 1554, al Conde Juan I de Mansfeld-Hinterort (m. 1567).
 Alejandra (1534-murió joven).
 Isabel (1537-1554).
 Ana (1531-1592), desposó en primeras nupcias en 1557 al Príncipe Carlos I de Anhalt-Zerbst (1534-1561), en segundas nupcias en 1566 al Burgrave Enrique VI de Plauen (1536-1572), y en terceras nupcias en 1576 al Conde Jobst II de Barby-Mühlingen (1544-1609).
 Sibila (1541-1564)
 Bogislao XII (c. 27 de agosto de 1542 - antes de 15 de septiembre de 1542).

Ancestros

Véase también 
 Anexo:Ducados y duques de Pomerania

Referencias

Bibliografía

Enlaces externos 
 
 
  (familia)

Duques de Pomerania
Casa de Pomerania